Il gruppo della skutterudite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della skutterudite 
 Dzhalindite
 Ferroskutterudite
 Kieftite
 Nickelskutterudite
 Skutterudite

Note 

Skutterudite